Heidler ist der Familienname folgender Personen:

 Betty Heidler (* 1983), deutsche Hammerwerferin
 Franz Heidler (1898–1980), deutscher Volksliedsänger, Volksliedsammler und Heimatkundler
 Georg Heidler (1891–1950), Politiker der KPD und im Widerstand gegen den Nationalsozialismus
 Gert Heidler (* 1948), deutscher Fußballspieler
 Hans Heidler (Mediziner) (1889–1955), österreichischer Mediziner
 Hans Heidler (1927–2016), deutscher Politiker (FDP/DVP, CDU)
 Karl Heidler von Egeregg (1809–1887), Professor für Medizin in Wien und Generalstabsarzt
 Karl Heidler von Heilborn (1792–1866), böhmischer Badearzt und Förderer Marienbads

Siehe auch:
 Heitler